Floragatan kan avse:

Floragatan, Hjo – gata i Hjo
Floragatan, Stockholm – gata i Stockholm